

Patronyme 

 Patrick de Rousiers (1955-), général d'armée aérienne français ;
 Paul de Rousiers (1857-1934), économiste français.

Toponyme 
 Rousiers, ancien nom de la commune de Malleret-Boussac dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.